Virgin Radio steht für:
 Virgin Radio International, Radiosender-Franchise-Sparte der Virgin Group mit etwa 40 Stationen in 10 Ländern 

Radiosender und -programme:

in der Schweiz:
 Virgin Radio Rock Switzerland, Schweizer Radiosender
 Virgin Radio Hits Switzerland, ehemaliger Schweizer Radiosender (2018 bis 2021)

in Großbritannien:
 Virgin Radio bzw. Virgin Radio UK (gegründet 1993), früherer Name von Absolute Radio
 Virgin Radio UK (gegründet 2016), Radiosender der Wireless Group.
 Virgin Radio Groove, ehemaliger Sender von Virgin Radio International (2000 bis 2008)
 Virgin Radio Xtreme, ehemaliger Sender von Virgin Radio International (2005 bis 2009)

in Frankreich:
 Virgin Radio (Frankreich), 8 Programme  

in der Türkei:
 Virgin Radio (Türkei) 

in Italien:
 Virgin Radio (Italien), 11 Programme 

in Kanada:
 Virgin Radio (Kanada), 12 Programme